Lobiacris är ett släkte av insekter. Lobiacris ingår i familjen Chorotypidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Lobiacris